Феррата () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Феррата, Доменико (1847—1914) — итальянский куриальный кардинал.
 Феррата, Эрколе (1610—1686) — итальянский скульптор эпохи барокко.